Альберт II (д/н — 1063/1064) — граф Намюра в 1018/1031—1063/1064 роках.

Другий син графа Альберта I і Аделаїди Лотаринзької. Між 1010 і 1015 роками пошлюбив Регенлінду, доньку Гоцело I, герцога Лотарингії. Після смерті старшого брата Роберта II, що сталася між 1018 і 1031 року спадкував Намюрське графство. 

У 1037 році на боці імператора Конрада II брав участь у боротьбі проти графа Еда II де Блуа, у війні за Бургундське королівство. 15 листопада того ж року відзначився в битві біля Бар-ле-Дюком, де було переможено Еда II.

В 1046 році виступив на стороні імператора Генріха III в його боротьбі з Готфрідом II, герцогом Нижньої Лотарингії, Дірком IV, графом Голландії, і Балдуїном V, графом Фландрії. У 1047 році граф Намюра перебудував церкву Сент-Обен-де-Намюр і фундував при ній монастир.

Обставини його смерті невідомі. В указі, датованому 1070 роком, сказано, що його син Альберт III правив уже сьомий рік у графстві Намюр. Відповідно помер 1063 або 1064 року.

Примітки

Джерела 
 J. Borgnet. Albert II // Biographie Nationale (Académie royale de Belgique). — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1866. — Vol. 1. — P. 196—197. (фр.)
 Gislebertus (of Mons) (2005). Chronicle of Hainaut. Translated by Napran, Laura. The Boydell Press.

Графи Намюра
Намюрський дім